Shaogang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shaogang (socken i Kina, Anhui), 
 Shaogang (socken i Kina, Henan), 
 Shaogang (socken i Kina, Tibet), 

Robotskapade Kinaförgreningar